БРЭМ — бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Аргентина 
 VCRT — на базе семейства TAM/VCTP

Великобритания 
 FV219 — на базе A45
 Centurion ARV — на базе Центурион
 FV220 — на базе Конкэрор
 FV4204 — на базе Чифтен
 FV434 — на базе FV430
 M578 — на базе M110
 CRARRV — на базе Челленджер 2
 FV106 — на базе CVR(T)
 FV513 на базе Уорриор

Германия 
 Bergepanther — на базе Pz Kpfw V «Пантера»
 Bergepanzer III — на базе Pz Kpfw III
  — на базе Pz Kpfw VI «Тигр»
 Бюффел (Bergepanzer Büffel) — на базе танка «Леопард 2»

Израиль 
 Накпадон — на базе танка «Центурион»

Польша 
 WZT/-2 — на базе Т-55/-55А
 WZT-3 — на базе T-72M
 WZT-4 — на базе PT-91

СССР/Россия 
 БРЭМ-1 — на базе Т-72
 БРЭМ-2 — на базе БМП-1
 БРЭМ-80У — на базе Т-80
 БРЭМ-Л — на базе БМП-3
 БРЭМ-Д — на базе БТР-Д
 БРЭМ-К — на базе БТР-80
 Т-16 — на базе Арматы
 T-54-T — на базе Т-54 / Т-55
 Вт-55 — на базе Т-55

Сербия/Югославия 
 VIU-55 Munja — на базе Т-55

США 
 M51 — на базе M103
 M578 — на базе М107 и M110
 M579 — на базе M113
 M88 — на базе M60

Франция 
 DCL на базе Leclerc

Чехословакия 
 VT-34 ARV — на базе Т-34
 VT-55A ARV — на базе Т-55
 VT-72B ARV — на базе Т-72
 БРЭМ-Ч (VPV) — на базе БМП-1

Украина 
 БРЭМ-84 «Атлет» — на базе Т-84

Япония 
 Се-Ри (Se-Ri) — на базе Тип 97 «Чи-Ха»
 Тип 70 — на базе Тип 61
 Тип 78 — на базе Тип 74
 Тип 90 — на базе Тип 90
 Тип 11 — на базе Тип 10

Примечания 

 
Списки военной техники